Chlewo (Groot-Polen), een Pools dorp in de gemeente Grabów nad Prosną in de powiat Ostrzeszowski, in Groot-Polen
 Chlewo (Łódź), een plaats in het Poolse district Sieradzki, woiwodschap Łódź